Дени Подалидес (; род. 1963) – французский актёр, режиссёр, сценарист и писатель греческого происхождения. Сыграл  в кино свыше 80 ролей. Наиболее известен благодаря фильму  «Палата для офицеров», участвовавшему в конкурсной программе Каннского МКФ. Четырёхкратный номинант на премию «Сезар».

Карьера 
Бывший студент Национальной театральной консерватории, он стал резидентом Комеди Франсез в 1997 году, а затем стал полноправным членом труппы тремя годами позднее. Сыграл несколько главных ролей в фильмах своего старшего брата Бруно, также автор сценария к некоторым из них.

В своей первой книге «Сцены из жизни актёра», опубликованной в 2006 году, он описывает повседневную жизнь своей  профессии. Два года спустя он выпустил «Голос за кадром»,  книгу о своих отношениях с голосами: своих близких,  великих актёров, которые повлияли на него и его собственный голос. В «Мне страшно, капитан» (2010)  он рассказывает о своей страсти к корриде и об увлечении некоторыми тореадорами, как легендарный Хосе Томас.

Он дважды получил престижную театральную Премию Мольера  –   за роль в «Ревизоре» в 1999 году  и в 2007 году за режиссуру очередной постановки «Сирано де Бержерака».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Франции
Сценаристы Франции
Театральные режиссёры Франции
Выпускники Высшей национальной консерватории драматического искусства